

Anatomia
Lingua – organo degli apparati digerente e fonatorio, interno alla bocca

Cucina
Lingua – alimento umano

Linguistica
Lingua – forma storicamente determinata in cui si manifesta la facoltà del linguaggio

Geografia
Lingua – striscia di terra, sabbia o ghiaccio
Lingua – frazione del comune di Santa Marina Salina nella città metropolitana di Messina

Meccanica
Lingua – una delle due estremità dell'incudine

Altri progetti